Millbury bezeichnet folgende Orte:
 Millbury (Ohio), ein Dorf in Ohio
 Millbury (Massachusetts), ein Dorf in Massachusetts